Хиндах — село в Хунзахском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения Хиндахский сельсовет.

Географическое положение 
Расположено на реке Очло, в 17 км к северо-западу от районного центра села Хунзах.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года — моноэтничное аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Хунзахского района